Сью́зан Раа́б-Са́ймонсон (; 1 мая 1969, , Калифорния, США — 27 ноября 2006, округ Марин, Калифорния, США) — американская театральная актриса и продюсер.

Биография 
Сьюзан Рааб родилась 1 мая 1969 года в  (штат Калифорния, США) в семье Роберта и Джоан Рааб.

Она работала в различных американских театрах в качестве актрисы и продюсера, начиная с конца 1990-х годов.

В 2004 года Сьюзан вышла замуж за драматурга и режиссёра , а в 2005 году родился их единственный сын Генри.

В марте 2005 года, на следующий день после того как её муж получил «Оскар», Сьюзан был поставлен диагноз раком молочной железы. 20 месяцев спустя, 27 ноября 2005 года, 37-летней Сьюзан Рааб-Саймонсон не стало. Она была похоронена в St. Anselm Church в  (штат Калифорния, США).

Примечания

Ссылки 

Умершие от рака молочной железы